Илсе Паулис (; ) — голландская гребчиха, чемпионка летних Олимпийских игр 2016 и бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в легковесных двойках парных, чемпионка мира и Европы.

Биография 
На Чемпионате мира по академической гребле 2014 в Амстердаме Паулис выступила в составе голландской команды гребчих, которая завоевала золотые медали в заплыве четверок в легком весе. Её команда установила новый мировой рекорд времени — 6:15,95 с.

В этом же году была номинирована на спортивную премию «Лимбургский спортсмен года» (), где конкуренцию ей составили Мишель ван дер Хейден (велогонщик) и Макс Ферстаппен (гонщик).

На Чемпионате Европы по академической гребле 2016 года, что проходил в Бранденбурге, Паулис заработала золотую медаль в категории двоек парных в легком весе.

Голландская пара гребцов Илсе Паулис и Майке Хеад завоевала золото в категории двоек парных в лёгком весе на Летних Олимпийских играх 2016 года. Со старта гонки в лидеры вырвались китайские и канадские гребцы. Голландские спортсменки шли третьим до момента преодоления отметки 1500 м на дистанции, после чего вырвались вперед и пришли к финишу первыми, оставив позади канадских и китайских гребчих. Поскольку голландская пара имела определённые трудности при квалификации на Летние Олимпийские игры 2016 года, их пара не считалась фаворитами до начала соревнования.

Ещё одна серебряная медаль была добыта на чемпионате Европы по академической гребле 2017 года в чешском городе —Рачице. Паулис выступала в дуэте с другой известной голландской гребчихой — Марике Кейсер. С результатом 07:02.560 в финале одиночного двоек в лёгком весе они пришли вторыми, уступив первенство соперницам из Польши (06:58.550 — 1-е место), но опередив гребчих из Великобритании (07:03.020 — 3-е место).

Примечания

Ссылки 
 
 Ильсе Паулис — профиль на sportdome.nl

Гребцы (академическая гребля) Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле